Château de Bouzols
Régiment de Bouzols